Forte Santa Caterina – Porto Ercole
Forte Santa Caterina – Verona